Sant'Andrea ima više značenja:
 Sant'Andrea, Alessandria
 Sant'Andrea, Ancona
 Sant'Andrea, Arezzo
 Sant'Andrea, Benevento
 Sant'Andrea, Bergamo
 Sant'Andrea, Bologna
 Sant'Andrea, Brescia
 Sant'Andrea, Cagliari
 Sant'Andrea, Cosenza
 Sant'Andrea, Forlì-Cesena
 Sant'Andrea, Frosinone
 Sant'Andrea, Grosseto
 Sant'Andrea, Isernia
 Sant'Andrea, Lecce
 Sant'Andrea, Macerata
 Sant'Andrea, Messina
 Sant'Andrea, Padova
 Sant'Andrea, Parma
 Sant'Andrea, Pavia
 Sant'Andrea, Perugia
 Sant'Andrea, Pesaro-Urbino
 Sant'Andrea, Pordenone
 Sant'Andrea, Potenza
 Sant'Andrea, Ravenna
 Sant'Andrea, Rieti
 Sant'Andrea, Rimini
 Sant'Andrea, Siena
 Sant'Andrea, Teramo
 Sant'Andrea, Trento
 Sant'Andrea, Treviso
 Sant'Andrea, Verona
 Sant'Andrea, Vibo Valentia